Немезиан со товарищи (ум. ок. 257 года) — христианские мученики.
 Немезиан (Nemesianus) — мученик-епископ.
 Немезиан (творил ок. 280) — древнеримский поэт из Карфагена.

Примечания